Sherman é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Sherman (Kansas)
 Condado de Sherman (Nebraska)
 Condado de Sherman (Oregon)
 Condado de Sherman (Texas)

Desambiguações de topônimos